Poupakis ist der Familienname folgender Personen:

 Eleftherios Poupakis (* 1946), griechischer Fußballtorhüter
 Konstantinos Poupakis (* 1951), griechischer Politiker